Кулинич — фамилия.
 Кулинич, Александр (род. 1992) — эстонский футболист.
 Кулинич, Аркадиуш (род. 1994) — польский спортсмен, борец греко-римского стиля.
 Кулинич, Владимир Викторович (род. 1952) — украинский политик.
 Кулинич, Ксения Владимировна (род. 2001) — российская футболистка.
  (род. 1966) — народный депутат Верховной Рады Украины VII, VIII и IX созывов.
 Кулинич, Олег Николаевич (род. 1969) — советник министра топлива и энергетики Украины, глава управления СБУ по АРК.
 
 Стефан Кулинич — правитель (бан) Боснии.
 См. также 
 Кулиничи